Abramowitsch (in mehreren orthografischen Varianten) ist der Familienname folgender Personen:
 Alen Abramović (* 1976), kroatischer Skilangläufer
 Bernhard Abramowitsch (1906–1986), US-amerikanischer Pianist jüdischer Herkunft
 Boško Abramović (1951–2021), serbischer Schachmeister
 Dmytro Abramowytsch (1873–1955), ukrainisch-Sowjetischer Literaturhistoriker
 Dmitri Wladimirowitsch Abramowitsch (* 1982), russischer Bobsportler
 Kurt Abramowitsch (1874–194?), deutscher Varietéartist, siehe Guido Gialdini
 Marina Abramović (* 1946), jugoslawische Performancekünstlerin
 Milton Abramowitz (1915–1958), US-amerikanischer Mathematiker
 Nikolai Jossifowitsch Burtschak-Abramowitsch (1900–1997), sowjetischer Paläontologe
 Rafail Abramowitsch (1880–1963), russischer Bundist und Menschewik
 Roman Arkadjewitsch Abramowitsch (* 1966), russisch-portugiesischer-israelischer Ölunternehmer 
 Ruth Abramowitsch, Künstlername Ruth Sorel (1907–1974), deutsch-polnisch-kanadische Tänzerin und Choreografin
 Schalom Jakob Abramowitsch (1836–1917), jiddischsprachiger Schriftsteller, siehe Mendele Moicher Sforim
 Simon Abramowitz (1887–1944), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Wsewolod Michailowitsch Abramowitsch (1890–1913), russischer Pilot und Fluglehrer

Siehe auch:
 Abramowicz
 Abramovich